COMICO (ou Comico) peut être l'acronyme de :
 la Compagnie Minière du Congo (il a existé à l'époque coloniale une Compagnie Minière du Congo Français dont le siège social était à Lyon) et il existe encore une COMICO en république démocratique du Congo, qui exploite par exemple la Mine de plomb de M'Fouati)
 l'association  (en République démocratique du Congo)

Ce peut être aussi le nom de  :
 Comico : une société d'édition de comics (1982 - 1997)
 Comico l'ancien « portail webtoon » japonais, de la NHN Japan Corporation
 un type de revue comico-satirique (ex : Madrid Cómico)